

Пожег — річка у Республіці Комі, права притока Печори

Пожег — поселення, громада Раче-Фрам, Подравський регіон